Nöldner ist der Familienname folgender Personen:

Erwin Nöldner (1913–1944) deutscher Metallarbeiter und Antifaschist
Jürgen Nöldner (1941–2022), deutscher Fußballspieler und Sohn von Erwin Nöldner